Masarykův les může být:
 Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – zařízení Mendelovy univerzity
 Masarykův les (Izrael) – les v Izraeli